Krásný Les est un toponyme qui peut désigner :

Krásný Les, une commune du district de Karlovy Vary, dans la région de Karlovy Vary ;
 Krásný Les, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie